

Cinema 
La prova (The Quest) – film del 1996 diretto da Jean-Claude Van Damme
Proof - La prova (Proof) – film del 2005 diretto da John Madden

Letteratura 
 La prova (La prueba) – romanzo di Emilia Pardo Bazán del 1890
 La prova – novella di Luigi Pirandello del 1935
La prova (Evidence) – racconto di Isaac Asimov del 1946
 La prova – libro autobiografico di Paolo Robotti del 1965
La prova (Sunset Express) – romanzo di Robert Crais del 1996
La prova – romanzo di Ágota Kristóf (in Trilogia della città di K)
 La prova – saggio di Marco Belpoliti del 2007
La prova – romanzo di Eleanor Catton del 2008

Musica 
La prova – album di Raf del 1998

Pagine correlate 
Prova